Molekulska formula -{C3H5ClO2}- se može odnositi na:

 2-Hloropropionska kiselina
 Etil hloroformat